Güicán kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Güicán (ort), Boyacá, 
 Güicán (kommun), Boyacá,